Daltschew ist der Familienname der Personen:

Atanas Daltschew (1904–1978), bulgarischer Dichter
Ljubomir Daltschew (1902–2002), bulgarischer Bildhauer